2014 FIFA World Cup Brazil — видеоигра, посвящённая чемпионату мира по футболу 2014 года в Бразилии, выходящая на консолях PlayStation 3, Xbox 360. Игра вышла 17 апреля 2014 года.

Особенности игры 
Игра вышла отдельным диском и имеет множество новых усовершенствований игрового процесса. В игре представлены 203 национальных сборных, 7 469 футболистов, 19 официально лицензированных менеджеров и 21 новый стадион, в том числе все 12 футбольных стадионов Бразилии, на которых проводился чемпионат.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, разработанные EA Canada
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные в Канаде